I Want to Live!, een Amerikaanse misdaadfilm uit 1958 
I Want to Live (1983), een televisiefilm uit 1983
I Want to Live (Aphrodite's Child), een nummer van de Griekse band Aphrodite's Child
I Want to Live (Gavin Friday), een nummer van de Ierse zanger Gavin Friday